

Geografia 
 Lomba de Santo – villaggio nell'isola di Santo Antão, Capo Verde

Persone 
 Florent Lomba – multiplista della Repubblica Democratica del Congo
 Marcelo Lomba – calciatore brasiliano, portiere
 Marisabel Lomba – ex judoka belga
 Sérgio Lomba – ex calciatore mozambicano, difensore